ТЕ — многозначная аббревиатура :
 
 ТЕ — терминологическая единица
 ТЕ — территориальная единица
 т. е. — то есть
 ТЕ — транспортная единица
 ТЕ — туберкулиновая единица

См. также 
  — аббревиатура латиницей